

Sigle 
 On the phone – "(sono) al telefono" nel gergo di Internet
 One True Pairing – "la mia coppia preferita" nel gergo di Internet
 One-time pad – letteralmente "blocco monouso", cifrario di Vernam

Codici 
 OTP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Henri Coandă di Bucarest Otopeni (Romania)

Informatica 
 OTP – formato di file di modello di presentazione OpenDocument
 One Time Programmable – tipo di memoria programmabile dall'utente una sola volta
 One-time password – password "usa e getta"

Altro 
 OTP – abbreviazione aeronautica di On top – Al di sopra delle nubi
 OTP – nelle fanfiction, One True Pairing, storie in cui si indica una coppia preferita, canonica o finzionale. L'aggiunta dei numeri all'acronimo indica il numero di individui coinvolti